Мних (устар.) — монах. Женский род — мнишка, монашенка, монахиня. Мнишество — монашество.

Персоналии с прозвищем Мних (в хронологическом порядке):
 Палладий мних (368—430) — автор «Слова о втором пришествии Палладия мниха».
 Аммоний мних — автор рукописи «Аммония Мниха повесть об отцах, в Синае и Раифе избиенных».
 Храбр мних (X век) — автор болгарского трактата «О письменах».
 Иаков-мних (XI век) — православный монах, мыслитель и писатель.
 Даниил мних (XI—XII века) — автор «Хождения Даниила мниха».
 Афанасий мних (XII век) — неизвестный монах, автор «Послания Климента Смолятича пресвитеру Фоме» (1147—1154).
 мних Лаврентий (XIV век) - известный русский летописец, которому приписывают авторство одной из древнейшей русской летописи - Лаврентьевской летописи.
В своём курсе Русской истории, В.О.Ключевский проводит такие слова об авторстве Лаврентьевской летописи:

 Он писан в 1377 г. «худым, недостойным и многогрешным рабом божиим мнихом Лаврентием» для князя суздальского Димитрия Константиновича, тестя Димитрия Донского...

 Епифаний мних (XV век) — иеромонах Троице-Сергиевой Лавры, автор «Сказания Епифания мниха о пути в святой град Иерусалим».
 Ряполовский, Василий Семёнович Мних (XV—XVI века) — русский князь.

См. также 
 Черноризец

Примечания